Chamberlin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chamberlin Mountain (Massachusetts)	
 Chamberlin Mountain (Vermont)	

Siehe auch:
 Chamberlain Mountain